Разследване може да се отнася до:

 Дейността на следствието в правото
 Поддейности на следствието, като заключения на съдебната медицина
 Частно разследване, което се извършва от детективите и детективските бюра
 ФБР или Федерално бюро за разследване
 Разследване (филм)

Вижте също 
 Изследване